

Prénom 
Amance est un prénom.

Patronyme 

 Paul Damance (ca. 1650, mort après 1718), religieux trinitaire qui a publié des messes en plain-chant musical.

Toponyme 

 Amance, commune française de l'Aube ;
 Amance, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Bremondans ;
 Amance, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Amance, commune française de la Haute-Saône.

Hydronyme 

 Amance, ou Mance, rivière française de la Haute-Marne et de la Haute-Saône ;
 Amance, rivière française de l'Aube, qui donne son nom au lac Amance ;
 le lac Amance, lac artificiel dans le département de l'Aube, en France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France